Села:
 Макариха — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Макариха — Харківська область, Золочівський район